Shelley désigne notamment :

Prénom 
 Shelley Berman (1925-2017), comédien américain ;
 Shelley Buckner (1989-), actrice américaine ;
 Shelley Conn (1976-), actrice britannique ;
 Shelley Duncan (1979-), joueur de baseball américain ;
 Shelley Duvall (1949-), actrice américaine ;
 Shelley Fabares (1944-), actrice américaine ;
 Shelley Hack (1947-), actrice américaine ;
 Shelley Kitchen (1979-), joueuse de squash néo-zélandaise ;
 Shelley Long (1949-), actrice et productrice américaine ;
 Shelley Morrison (1936-), actrice américaine ;
 Shelley Rae (1976-), joueuse de rugby britannique ;
 Shelley Rudman (1981-), skeletonneuse britannique ;
 Shelley Scarlett (1872-1917), aristocrate britannique ;
 Shelley Solomon (1963-), joueuse de tennis américaine ;
 Shelley Winters (1920-2006), actrice américaine.

Patronyme 

 Alex Shelley (1983-), catcheur américain ;
 Bruce Shelley (19?-), informaticien américain ;
 Burke Shelley (1947-2022), chanteur britannique ;
 Barbara Shelley (1932-2021), actrice britannique ;
 Carole Shelley (1939-2018), actrice britannique ;
 George Ernest Shelley (1840-1910), géologue et ornithologue britannique, neveu de Mary Wollstonecraft Shelley ;
 Howard Shelley (1950-), pianiste classique britannique ;
 John Shelley (1905-1974), maire de San Francisco ;
 Jody Shelley (1976-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kenneth Shelley (1951-), patineur artistique américain ;
 Mary Shelley (Mary Wollstonecraft Shelley, 1797–1851), écrivaine anglaise du , auteure de Frankenstein, seconde épouse de Percy Bysshe Shelley ;
 Percy Bysshe Shelley (1792-1822), écrivain anglais du , époux de Mary Wollstonecraft Shelley en secondes noces ;
 Pete Shelley (1955–2018), chanteur des Buzzcocks ;
 Rachel Shelley (1969-), actrice britannique ;
 Steve Shelley (1962-), musicien américain ;

Toponyme 

 Shelley, ville de l'Idaho (États-Unis)
 Shelley (Essex), Angleterre
 Shelley (Suffolk), Angleterre
 Shelley (Yorkshire de l'Ouest), Angleterre

Un film 
 Shelley, un film danois de 2016 réalisé par Ali Abbasi

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom